«Почта Мидлмост» () — американский мультсериал, созданный Джоном Трэббиком, премьера которого состоялась 9 июля 2021 года на телеканале Nickelodeon. Премьера в России состоялась 18 октября 2021 года на русскоязычной версии канала.

Сюжет 
Паркер Джей Облако, буйная дождевая туча, живет и работает в Среднем почтовом отделении с Ангусом, дородным, законопослушным почтальоном, который дорожит своим одиночеством и ценит эффективность. А также с Расселом, их волшебным домашним моржом, чей живот настолько велик, что одновременно служит кладовой. Вместе они доставляют почту, встречая по пути некоторых исключительно причудливых и своеобразных людей.

Персонажи 

 Паркер — милое облачко в радужной рубашке, которое работает на почте вместе с Ангусом и Рассел. Может принимать любую форму.
 Ангус — суровый бывший мореплаватель, чей корабль приплыл на вершину горы Мидлмост, и теперь он живёт там. Носит шапку, без которой он начинает вести себя, как младенец.
 Рассел — волшебная моржиха на почте Мидлмост. Она не говорит и хранит внутри себя все посылки почты.
 Лили — работница «Какого-то Магазина». Она является лучшей подругой Паркера. Почти всегда ходит в своём специальном супер-скафандре.
 Миссис Пэм — работница ресторана, где продают тосты. Если верить её рассказам, то она хотела стать кинозвездой, но мама уговорила её на работу в ресторане.
 Мэр Злоб — мэр горы Мидлмост, его здание находится в тени из-за штата почты Мидлмост, и он хочет избавиться от Ангуса, Паркера и Рассел.
 Райан — помощник мэра горы Мидлмост, который более добрый персонаж, чем сам мэр.
Барт  - созданная Почтой Мидлмост фигура из коробок и скотча. Барт неодушевлённый, но при этом его принято считать персонажем.

Роли

Производство 
16 июня 2020 года Nickelodeon заказал мультсериал у бывшего раскадровщика «Губка Боб Квадратные Штаны» Джона Трэббика. Сериал, который будет состоять из 20 серий выпускается анимационной студией Nickelodeon, а работа ведётся удалённо, по причине пандемии COVID-19. За анимацию отвечает студия Yowza! Animation.

18 марта 2021 года Nickelodeon объявил, что премьера сериала состоится в июле 2021 года.

17 июня 2021 года стало известно, что премьера намечена на 9 июля 2021 года, тогда же был выпущен первый трейлер к сериалу.

24 марта 2022 года Nickelodeon заказал 2 сезон, который будет состоять из 13 серий.

Список серий

Обзор серий

Первый сезон (2021–2022)

Второй сезон (2022)

Короткометражки

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальная страничка мультсериала на сайте www.nick.com 
 Почта Мидлмост на сайте www.imdb.com 

Мультсериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Мультсериалы телеканала Nickelodeon
Мультсериалы 2021 года
Программы телеканала Nickelodeon